Un Générateur homopolaire peut désigner
 un moteur électrique : voir Générateur homopolaire (machine électrique)
 un point neutre artificiel